CFE (België), een Belgisch bouwbedrijf
 Comisión Federal de Electricidad, een Mexicaans nutsbedrijf in handen van de staat
 Confédération Fiscale Européenne, een vereniging van Europese beroepsverenigingen van belastingadviseurs
 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, oftewel het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa
 Team CFE, een voormalige schaatsploeg